Помазу́н — російське (можливо українське) прізвище.

Відомі носії 

 Помазун Олександр Васильович (. 1971) — український і російський футболіст.
 Помазун Ілля Олександрович (. 1996) — російський футболіст.
 Помазун Сергій Олександрович (. 1981) — масовий вбивця, більш відомий як «білгородський стрілець».

Див. також 
 Помазунов Олександр Іванович (1915—1991) — радянський військовий штурман. Герой Радянського Союзу (1945).
 Помазан